Chanaleilles peut faire référence à :

 Chanaleilles, une commune de Haute-Loire ;
 la famille de Chanaleilles, une famille noble française ;
 la rue de Chanaleilles, une rue du  de Paris,  où se trouve notamment l'hôtel de Chanaleilles.